Cimitirul Eroilor sau cimitirul de onoare se poate referi la cimitire militare sau secțiuni militare ale cimitirelor civile în care sunt înhumate oseminte ale ostașilor de diferite naționalități căzuți pe câmpul de luptă. 

Franța
 Cimitirul Eroilor Români de la Soultzmatt

Germania
 Cimitirul Eroilor din Niederbühl

România
 Cimitirul Eroilor din comuna Bogdănești
 Cimitirul Eroilor din comuna Boița
 Cimitirul Eroilor Sovietici din cel de-Al doilea război mondial din Botoșani
 Cimitirul de onoare Pro Patria din București
 Cimitirul eroilor evrei căzuți pentru în Primul Război Mondial din Cimitirul evreiesc Filantropia din București.
 Cimitirul Eroilor Sovietici din București (Șoseaua Pipera 5, București 077190)
 Cimitirul Eroilor Turci din București
 Cimitirul Eroilor din primul război mondial din Călinești
 Cimitirul Eroilor din Câmpia Turzii
 Cimitirul eroilor din al Doilea Război Mondial din comuna Crăciunești
 Cimitirul eroilor din al Doilea Război Mondial din Curița, comuna Cașin
 Cimitirul eroilor din al Doilea Război Mondial din comuna Fântânele
 Cimitirul Eroilor din comuna Gălățeni
 Cimitirul eroilor din al Doilea Război Mondial din comuna Gerăușa
 Cimitirul Eroilor Români din Al Doilea Război Mondial din Comuna Gheorghe Doja, Mureș
 Cimitirul Eroilor din Cimitirul „Eternitatea” din Iași
 Mausoleul Eroilor din Iași
 Parcela eroilor evrei căzuți la datorie în războiul pentru întregirea României 1916-1918 din Iași
 Cimitirul Eroilor din comuna Odrihei
 Cimitirul Eroilor Români din Al Doilea Război Mondial din comuna Oarba de Mureș
 Cimitirul Eroilor din comuna Sântioana de Mureș
 Cimitirul militar din Suceava
 Cimitirul Eroilor de la Tabla Buții de la Pasul Tabla Buții, situat pe teritoriul comunei Comuna Cerașu
 Cimitirul eroilor din Timișoara 
 Cimitirul Eroilor din primul război mondial din Titești
 Cimitirul Eroilor din Turda
 Cimitirul eroilor din Țebea sau Panteonul Moților

Republica Moldova
 Cimitirul Eroilor din Chișinău
 Cimitirul eroilor români de la Țiganca din Republica Moldova

Federația Rusă
 Cimitirul militarilor români de la Rossoșka din Complexului Memorial Rossoșka realizat în memoria eroilor căzuți în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în luptele de la Stalingrad.

Note